Хуан Карлос Фереро је освојио турнир. У финалу је победио Гиљерма Корију резултатом 6:2, 6:2.

Носиоци 

  Хуан Карлос Фереро (победник)
  Карлос Моја (полуфинале)
  Енди Родик (прво коло)
  Алберт Коста (друго коло)
  Јиржи Новак (друго коло)
  Давид Налбандијан (друго коло)
  Парадорн Сричапан (друго коло)
  Рајнер Шитлер ''(друго коло)
|
  Шенг Схалкен ''(треће коло) 
  Густаво Киртен ''(друго коло) 
  Јунес ел Ајнауи ''(прво коло) 
  Алекс Коређа ''(прво коло) 
  Гастон Гаудио ''(треће коло) 
  Фернандо Гонзалез ''(прво коло) 
  Џејмс Блејк ''(друго коло) 
  Томи Робредо ''(треће коло) 
|}

 Жреб 

 Завршница 
{{Тенис-4 играча и 3 сета
| RD1=Полуфинале
| RD2=Финале

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1={{nowrap| Хуан Карлос Фереро}}
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=  
| RD1-team2= Винс Спејдија
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Гиљермо Корија
| RD1-score3-1=77
| RD1-score3-2='''6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Карлос Моја
| RD1-score4-1=63
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1=

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Монте Карло мастерс 2003.
Монте Карло мастерс – појединачно